

Informática 
 World Wide Web (WWW, www ou Web) — sistema hipertextual que opera através da internet
 Website — conjunto de páginas da rede (hipertextos) acessíveis geralmente pelo protocolo HTTP na internet
 Web 2.0 — termo popularizado a partir de 2004 pela empresa americana O'Reilly Media para designar uma segunda geração de comunidades e serviços
 Web 3.0 — anunciada como a terceira onda da Internet
 WorldWideWeb — primeiro navegador de rede

Entretenimento 
 Web Therapy — série com Lisa Kudrow
 Web Entertainment — gravadora dos Estados Unidos

Pessoas 
 Warren E. Burger — Chefe de Justiça dos Estados Unidos de 1969 a 1986
 William Bell — cujo nome é William E. Bell
 William Boardman — cujo nome é William E. Boardman
 William E. Boeing
 William Earl Brown
 W. E. B. Du Bois

Desambiguações de siglas